M39 puede referirse a varios términos:
 M39: Un cúmulo abierto en astronomía
 M39: Un cañón revólver de Estados Unidos, copia del Mauser MG 213 nazi.